L'élection présidentielle de 2010 peut désigner :

 l'élection présidentielle de 2010 au Burkina Faso ;
 l'élection présidentielle de 2010 en Chypre du Nord ;
 l'élection présidentielle ivoirienne de 2010 ;
 l'élection présidentielle brésilienne de 2010 ;
 l'élection présidentielle chilienne de 2009-2010 ;
 l'élection présidentielle costaricienne de 2010 ;
 l'élection présidentielle hongroise de 2010 ;
 l'élection présidentielle colombienne de 2010 ;
 l'élection présidentielle ukrainienne de 2010 ;
 l'élection présidentielle biélorusse de 2010 ;

Voir aussi 

 Liste d'élections en 2010
 Élection présidentielle de 2009
 Élection présidentielle de 2011